Il doppio del DFS Classic 1987 è stato un torneo di tennis facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987.

Il torneo è stato cancellato per pioggia.

Teste di serie

 Informazione non disponibile
 Informazione non disponibile
 Informazione non disponibile
 Anne Hobbs /  Candy Reynolds

 Beth Herr /  Alycia Moulton
 Bettina Bunge /  Catarina Lindqvist-Ryan
 Informazione non disponibile
 Informazione non disponibile

Tabellone

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

DFS Classic 1987